Cette page est une liste des traités signé à Turin, ou dans son environnement proche, la plupart par la Maison de Savoie, et portant le nom de Traité de Turin. 

 Traité de Turin du  : Traité  entre Venise et Gênes. Victoire de Venise à l’issue de la guerre de Chioggia. Elle doit cependant abandonner la Dalmatie aux Hongrois et Trévise aux Habsbourg d’Autriche. En contrepartie de livraison de sel par les ports dalmates, Venise s’engage à verser annuellement 7000 pièces d’or au roi de Hongrie.
 Traité de Turin de 1632 : Traité franco-savoyard.
 Traité de Turin de 1673 : Traité entre la Savoie et la seigneurie de Gênes.
 Traité de Turin du  (secret, publié à Paris 10-9) : Traité entre franco-savoyard. La Savoie quitte la coalition de la Ligue d'Augsbourg en échange de quoi la France restitue ses conquêtes dont Pignerol et la fille du duc de Savoie épouse le duc de Bourgogne.
 Traité de Turin du  : Traité franco-savoyard. Le duc de Savoie,  Victor-Amédée II, doit verser d’importants subsides pour l’entretien des troupes et marier sa seconde fille à Philippe V d'Espagne.
 Traité de Turin du  : Traité franco-savoyard.
 Traité de Turin de 1754 : Traité entre la Savoie et Genève. Fixe la frontière des deux territoires.
 Traité de Turin de 1760 : Traité franco-savoyard. Rectification de la frontière entre la Savoie et le Dauphiné. La France cède les villes de Seyssel (en partie), Chanaz et La Balme situées sur la rive gauche du Rhône, mais faisant partie du Bugey, en échange de Valserine.
 Traité de Turin du  : Traité entre la Savoie et la Suisse. Accord entre  Victor-Emmanuel , roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève par lequel une partie des communes de Carouge passe au canton de Genève en échange de quoi la Confédération garantie la neutralité de la Savoie du Nord.
 Traité de Turin du  : Trois traités franco-savoyards. Le Duché de Savoie et le Comté de Nice passent sous la tutelle de la France.